O Campeonato Catarinense de Basquete de 2001 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. 

2001 no basquetebol